Кондрацкий — фамилия; имеет женскую форму Кондрацкая.
 Кондрацкий, Борис Леонтьевич  (1887—1947) — советский учёный в области артиллерии и пиротехники, член-корреспондент Академии артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. 
 Кондрацкий, Ежи (1908—1998) — польский учёный-географ, профессор Варшавского университета.
 Кондрацкий, Михаил (1902—1984) — польский композитор.
 Кондрацкий, Сергей Анатольевич (род. 1961) — советский, российский, казахстанский футболист.
 См. также 
 Кондрацкие